Lyneham – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Lyneham – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)